Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Jenny Klitch che ha battuto in finale Pam Teeguarden 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Mary-Lou Piatek (secondo turno)
 Corinne Vanier (primo turno)
 Paula Smith (primo turno)
 Candy Reynolds (primo turno)

 Sherry Acker (primo turno)
 Kate Latham (primo turno)
 Marie-Christine Calleja (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1984